Take a Look Over Your Shoulder – drugi studyjny album amerykańskiego rapera Warrena G.

Lista utworów 
 "Star Trek Intro"
 "Annie Mae" (featuring Nate Dogg)
 "Smokin' Me out" (featuring Ron Isley)
 "Ricky In Church"
 "Reality"
 "Ricky and G-Child"
 "Young Fun" (featuring Knee-Hi and Jayo Felony)
 "What We Go Through" (featuring Mr. Malik, Perfec & Bad Azz)
 "We Brings Heat" (featuring The Twinz and Da Five Footaz)
 "Transformers"
 "Reel Tight Intro"
 "Relax Ya Mind" (featuring Reel Tight)
 "To All D.J.'s"
 "Back Up"
 "Can You Feel It"
 "I Shot the Sheriff"
 "I Shot the Sheriff" (EPMD remix)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy Warrena G
Albumy Def Jam Recordings
Albumy muzyczne wydane w roku 1997